Nez Coupé est le nom donné à plusieurs sommets montagneux du massif du Piton de la Fournaise, sur l'île de La Réunion :
Le Nez Coupé de Sainte-Rose, qui culmine au nord de l'Enclos Fouqué.
Le Nez Coupé du Tremblet, qui culmine au sud.

Personnalités
Louis Chighizola, connu sous le sobriquet Nez Coupé, pirate et lieutenant de Jean Lafitte.